Romans puede referirse a 
 Abreviación científica del botánico Bernard Romans.
 Romans, comuna de Ain (Francia).
 Romans, comuna de Deux-Sèvres (Francia).
 Romans-sur-Isère, comuna de Drôme (Francia).